Åkerlund est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gunnar Åkerlund (1923-2006), kayakiste suédois ;
  (1884-1961), architecte suédois ;
 Jonas Åkerlund (né en 1966), réalisateur suédois de vidéoclips musicaux et de films ;
  (né en 1986), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Olle Åkerlund (1911-1978), skipper suédois.

Notes et références